Partia Chrześcijańsko-Społeczna (Belgia)
 Partia Chrześcijańsko-Społeczna (Galicja)